Hit (honkbal), een honkbalterm die aangeeft dat de slagman na een raak geslagen bal een honk heeft bereikt
Shetlandpony, een klein paard
Hit (muziek), een liedje dat gedurende een bepaalde tijd populair is en aanslaat
Hit (internet), resultaten die men krijgt als men informatie opzoekt via een zogenaamde zoekmachine
HIT (scouting), een jaarlijks terugkerende activiteit van Scouting Nederland
Hit (supermarkt), een Bulgaarse en een Duitse supermarktketen
Hīt, of Heet (Arabisch: هيت), een Iraakse stad
H.I.T., een Vlaamse film uit 2017
Popping of hitting, een dansstijl